Forkville ist:

 Forkville (Alabama), ein Ort im Winston County, Alabama in den Vereinigten Staaten
 Forkville (Mississippi), ein Ort im Scott County, Mississippi in den Vereinigten Staaten